Riedernbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Riedernbach (Kander), linker Zufluss der Kander vor Marzell, Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach
 Riedernbach (Rohrleitung Ottensteg), linker Zufluss der Rohrleitung Ottensteg (vor der und zur Wilden Gutach) nach Ottensteg, Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen

Siehe auch:
 Riedenbach
 Riederbach